EFS kan syfta på 

 EFS – en lågkyrklig och nyevangelisk väckelserörelse, se Evangeliska Fosterlandsstiftelsen
 EFS (filsystem) – ett tidigare filsystem Extended File System, senare ersatt med XFS
 EFS – en organisation för att påverka europeisk politik och lagstiftning, se Europeiska fackliga samorganisationen
 Canon EF-S – en objektivfattningen

Se även
 EFS-kyrkan – flera